Прежешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Прежешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Прежешть.
 Прежешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Меджирешть.
 Прежешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Секуєнь.